Yours Truly, Angry Mob (рус. "Искренне Ваши, Разъярённая Толпа") — второй альбом группы Kaiser Chiefs, вышедший 23 февраля 2007 года.

Об альбоме 

Тематика инди-рокового звучания со стилевыми элементами прото-панка и нью-вейва, начатая на предыдущем дебютном альбоме группы Employment (2005) во многом продолжена и на этой пластинке. На альбоме есть как драйвовые с классическим для звучания группы стилем композиции, так и более размеренные, наподобие акустических «Love is Not a Competition (But I’m Winning)» и «Boxing Champ» или балладной «Try Your Best» (она, как и первый сингл-чатоппер из альбома «Ruby» были добавлены в последний момент).

Трек-лист

Критика
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. На сайте Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 отзывам основных критиков, альбом получил средний балл 61, основанный на 29 отзывах. Журнал Uncut присвоил альбому 4 звезды из 5, написав, что он полон сюрпризов, но в то же время никогда не отклоняется от основного направления группы. Издание CMJ написало:

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Альбом занял 13-е место в рейтинге 50 лучших альбомов 2007 года по версии журнала Q.

Детали релиза

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Стивеном Стритом
Альбомы Kaiser Chiefs